Метью Холман (, народився 1967 року) — астрофізик Смітсонівської астрофізичнії обсерваторії, лектор Гарвардського університету. Вчився в Массачусетському технологічному інституті, де отримав ступінь бакалавра з математики в 1989 році та доктора філософії по планетології в 1994 році.

Працюючи у команді учених, зробив значний внесок у відкриття ряду нерегулярних супутників Юпітера, Сатурну (Альбіорікс), Урану (Просперо, Сетебос, Стефано, Трінкуло, Маргарита, Франциско, Фердинанд) і Нептуна (Галімеда, Сао, Лаомедея, Несо).

Його ім'ям названий астероїд 3666 Холман (1979 HP).

Астрономи США
Науковці, на честь яких названо астероїд
Відкривачі супутників планет Сонячної системи
Випускники Массачусетського технологічного інституту
Викладачі Гарвардського університету
Астрофізики США